Theatops är ett släkte av mångfotingar. Theatops ingår i familjen Cryptopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skolopendrar
Theatops